Сикотенкатл има више значења:

 Сикотенкатл (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сикотенкатл (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Општина Сикотенкатл (Тамаулипас), општина у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сикотенкатл (Сикотенкатл, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сикотенкатл (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сикотенкатл (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сикотенкатл, Палос Алтос (Тлачичилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику